

Голд-Гілл — місто, штат Орегон
 Голд-Гілл — переписна місцевість, штат Колорадо